Фре́дерик Лью́ис «Фред» Сто́ри (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады трёхкратный чемпион  и  (1966, 1968, 1969).

Играл на позиции первого.

В 1974 введён в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : золото (, , ), серебро (, ).

 Команда «всех звёзд» () : , , .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Frederick Storey – Curling Canada Stats Archive
 
 
 
 
 Видео:  (YouTube-канал «Curling Canada»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга